Rezultati Prvenstva Anglije 1936 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni del

Spodnji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Zgornji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1936